Flachsgraben ist ein Gewässername:

 Flachsgraben (Oligbach), linker Zufluss des Oligbachs (zur Nied) bei Fürweiler, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Flachsgraben (Fredersdorfer Mühlenfließ), auch Feldgraben Birkenheim, linker Zufluss des Fredersdorfer Mühlenfließes zwischen Berkheim und Kleinschönebeck, beide in der Gemeinde Schöneiche bei Berlin, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch:
 Flachsbach